Пети-Танкен () — коммуна на северо-востоке Франции, регион Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Мозель. Относится к кантону Гротенкен.

Географическое положение 

Пети-Танкен расположен в 330 км к востоку от Парижа и в 55 км к востоку от Меца.

История 
 Поселение исторической провинции Лотарингия, прево Дьёз.
 Деревня была разрушена в ходе Тридцатилетней войны, заселена поселенцами бельгийцами.

Демография 

По переписи 2011 года в коммуне проживало 232 человека.

Достопримечательности 
 Следы римской дороги.
 Церковь Нотр-Дам (1869).
 Бывший приорат Сен-Дени-де-Пари, переделан в ферму.

Примечания

Ссылки 
 INSEE statistics. Пети-Танкен